Інтегрин, ізоформа альфа-2B () – білок, який кодується геном ITGA2B, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 039 амінокислот, а молекулярна маса — 113 377.

Цей білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Інтегрини
CD-антигени